Tukultī-Ninurta ("mein Vertrauen ruht in Ninurta) ist der Name mehrerer assyrischer Könige:

 Tukultī-Ninurta I.
 Tukultī-Ninurta II.

Siehe auch noch:
 Tukulti-Ninurta-Epos